Rubes bzw. Rubeš ist der Familienname folgender Personen:

 František Jaromír Rubeš (1814–1853), tschechischer Schriftsteller
 Jan Rubeš (1920–2009), tschechoslowakisch-kanadischer Opernsänger (Bass) und Schauspieler
 Susan Douglas Rubes (eigentlich Susan Douglas Rubeš; 1925–2013), kanadische Schauspielerin
 Vladimir Rubes (* 1970), australischer Eishockeyspieler und -trainer